El Sombrerero, un matador andalou (1792-1860)
El Sombrerero, le nom du chapelier fou de Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll dans sa version espagnole .